O  A3  é o modelo da Arrows das temporadas de  e  da Fórmula 1. Condutores: Riccardo Patrese, Jochen Mass,Mike Thackwell, Manfred Winkelhock, Siegfried Stohr e Jacques Villeneuve Sr..

Resultados 
(legenda) 

Carros de Fórmula 1 da Arrows